Trasplante, que según la RAE significa acción y efecto de trasplantar, puede referirse a:
 Trasplante (botánica): Traslado de plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro.
 Trasplante (medicina): Traslado de un órgano desde un organismo donante a otro receptor, para sustituir en este al que está enfermo o inútil. También significa el órgano o tejido trasplantado.
 Trasplante de personas:  Hacer salir de un lugar o país a personas arraigadas en él, para asentarlas en otro. Ver:  Evacuación, desplazamiento forzado y refugiados.
 Trasplante de instituciones: acción de trasladar de un lugar a otro una ciudad, una institución, etc.
 Trasplante cultural:  Acción de introducir en un país o lugar ideas, costumbres, instituciones, técnicas, formas artísticas o literarias, etc., procedentes de otro.

Referencias